Nufarin se može odnositi na:
 Nufarin, hinolizidin alkaloid prisutan u Nuphar i Nymphaea vrstama
 Nufarin A, B, C, D, E i F, elagitanini su prisutni u biljci Nymphaeaceae

Reference